Стара синагога (Прага)
 Старонова синагога
 Іспанська синагога